blin – rodzaj drożdżowego naleśnika
 Blin – skała na wzgórzu Biakło koło Olsztyna na Wyżynie Częstochowskiej